Буршайд (, , ) — многозначный термин.

Топонимы 
 Буршайд — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Буршайд — старинный замок в Люксембурге.
 Буршайд — коммуна в Люксембурге.
  — община на северо-западе Франции.

Персоналии 
  — немецкий политик.
  — немецкий государственный деятель.
  — епископ Шпейера, а также архиепископ и курфюрст Майнца.

Прочее 
  — дворянский род.